Hen Wlad Fy Nhadau (Страна моих предков) — традиционно считается национальным гимном Уэльса (наряду с общебританским гимном «Боже, храни Короля/Королеву!»). Слова гимна были написаны Эваном Джеймсом (1809—1878) в январе 1856 года на музыку, сочиненную его сыном — Джеймсом Джеймсом (1833—1902). На эту же мелодию были позже положены слова корнуолльского (Bro Goth Agan Tasow) и бретонского (Bro gozh ma zadoù) гимнов. 

Патриотическая песня быстро обрела популярность по всему Уэльсу. Иногда используют английский перевод гимна — Land of My Fathers.

В Понтиприте авторам гимна установлен памятник.

Текст

См. также 
Bro gozh ma zadoù (гимн Бретани)
Bro Goth Agan Tasow (гимн Корнуолла)

Ссылка 
 

Государственные символы Уэльса
Уэльс
Песни 1856 года